David Stockman ist der Name folgender Personen:

* David Stockman (Sänger) (1879–1951), schwedischer Opernsänger (Tenor) 
 David Stockman (Politiker) (* 1946), US-amerikanischer Politiker